Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2012 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Viktorija Azarenka (finale)
 Agnieszka Radwańska (četrti krog)
 Marija Šarapova (polfinale)
 'Serena Williams (prvak)
 Petra Kvitová (četrti krog)
 Angelique Kerber (četrti krog)
 Samantha Stosur (četrtfinale)
 Caroline Wozniacki (prvi krog)
 Li Na (tretji krog)
 Sara Errani (polfinale)
 Marion Bartoli (četrtfinale)
 Ana Ivanović (četrtfinale)
 Dominika Cibulková (tretji krog)
 Marija Kirilenko (tretji krog)
 Lucie Šafářová (tretji krog)
 Sabine Lisicki ''(prvi krog)

<ol start="17">
 Anastazija Pavljučenkova '' (drugi krog)
 Julia Görges ''(prvi krog)
 Nadja Petrova ''(četrti krog)
 Roberta Vinci ''(četrtfinale)
 Christina McHale '' (prvi krog)
 Francesca Schiavone '' (prvi krog)
 Kim Clijsters '' (drugi krog)
 Klára Zakopalová ''(prvi krog)
 Yanina Wickmayer ''(drugi krog)
 Monica Niculescu ''(prvi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(prvi krog)
 Ženg Džie ''(tretji krog)
 Tamira Paszek ''(prvi krog) 
 Jelena Janković ''(tretji krog)
 Varvara Lepchenko ''(tretji krog)
 Peng Šuai ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V Azarenka 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Panova
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= K Flipkens
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S-w Hsieh
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Rybáriková
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Razzano
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=0<sup>r
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= D Ženg
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=0

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= J Görges
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Kr Plíšková
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Minella 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= O Rogowska 
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Foretz Gacon 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Tatishvili 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Cîrstea
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= S Lisicki
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Azarenka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= K Flipkens
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= D Ženg
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Kr Plíšková
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Minella 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Tatishvili 
| RD2-score07-1=6<sup>5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= S Cîrstea
| RD2-score08-1='''7<sup>7
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| V Azarenka}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=28
| RD3-team02= D Ženg
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M Minella 
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= A Tatishvili 
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| V Azarenka}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=
| RD4-team02= A Tatishvili 
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=9
| RD1-team01=  N Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= H Watson
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= L Tsurenko
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Dellacqua
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Crawford
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6<sup>6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Robson
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>8
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= V Duval 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= K Clijsters
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= V Lepchenko
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Johansson 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Rodionova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2='''6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Cohen 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= M Šarapova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Czink
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Domínguez Lino 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Karatantcheva 
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= T Bacsinszky 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Burdette 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= L Hradecká 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= N Petrova 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Gajdošová
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6<sup>3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Halep 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7<sup>7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Benešová
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6<sup>5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Cadanțu 
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Wozniak 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Oudin 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= L Šafářová 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= M Šarapova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= M Burdette 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=
| RD2-team04= L Hradecká 
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= N Petrova 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Halep 
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Wozniak
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= L Šafářová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{nowrap| M Šarapova}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= M Burdette
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= N Petrova 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= L Šafářová
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Bartoli 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Hampton 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6<sup>5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Oprandi 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Petkovic 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= K Mladenovic 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2='''6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Erakovic 
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Hantuchová 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6<sup>1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08={{nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7<sup>7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Y Wickmayer 
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Glushko
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Parmentier 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Krajicek
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= N Gibbs
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Cornet 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Hercog 
| RD1-score15-1=6<sup>6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= P Kvitová
| RD1-score16-1=7<sup>8
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= M Bartoli 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Oprandi 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= K Mladenovic 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=17
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= Y Wickmayer 
| RD2-score05-1=6<sup>5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= P Parmentier
| RD2-score06-1=7<sup>7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Cornet
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= M Bartoli 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= P Parmentier
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= P Kvitová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I-C Begu
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Soler Espinosa 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Kudrjavceva
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Pironkova 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Giorgi 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Morita 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= M Niculescu 
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= F Schiavone 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Stephens 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Malek
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Date-Krumm 
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Arvidsson 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15=  E Svitolina
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= A Ivanović 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= I-C Begu
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6<sup>5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= M Kirilenko 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C Scheepers 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= Á Szávay 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2<sup>r
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Arn 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=
| RD1-team05= G Voskoboeva 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Rus 
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Hlaváčková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= K Zakopalová 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= S Peng 
| RD1-score09-1=6<sup>5
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= E Vesnina
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Makarova 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= E Daniilidou
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Lučić 
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15= C Vandeweghe
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= S Williams
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= M Kirilenko 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Arn 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= G Voskoboeva
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= A Hlaváčková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6<sup>3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= E Vesnina
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Makarova 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= S Williams
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= M Kirilenko 
| RD3-score01-1='''7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02={{nowrap| A Hlaváčková}}
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Makarova 
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= S Williams
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= S Williams
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Kerber
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Keothavong
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= B Mattek-Sands
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= V Williams
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= J Konta
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T Babos
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= O Govortsova 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= T Paszek
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= C McHale
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Bertens 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= O Puchkova
| RD1-score11-1=7<sup>7
| RD1-score11-2=6<sup>2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Falconi 
| RD1-score12-1=6<sup>5
| RD1-score12-2=7<sup>7
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V Duševina 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= N Burnett
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=7<sup>8
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= S Errani 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6<sup>6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Kerber
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Williams
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= J Konta
| RD2-score03-1='''6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04=

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= D Cibulková 
| RD1-score01-1=6<sup>5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Larsson 
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=0

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Jovanovski 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Barthel 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05= V King 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Švedova 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= U Radwańska 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= R Vinci 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= J Janković 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Bondarenko 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7<sup>7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  S Pe'er
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6<sup>5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Pervak
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2<sup>r
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Suárez Navarro
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= N Bratchikova
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Radwańska 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= D Cibulková 
| RD2-score01-1=7<sup>7
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Jovanovski
| RD2-score02-1=6<sup>3
| RD2-score02-2=6<sup>3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Švedova 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= R Vinci 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= J Janković
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Suárez Navarro
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{Nowrap| A Radwańska}}
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=13
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= R Vinci 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= J Janković
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Viri 
 

Ženske posamično
2012